Vsevolod är ett ryskt förnamn som burits av bland andra:

 Vsevolod I
 Vsevolod II
 Vsevolod Svjatoslavitj
 Vsevolod Bobrov
 Vsevolod Garsjin
 Vsevolod Ivanov
 Vsevolod Meyerhold
 Vsevolod Miller
 Vsevolod Pudovkin
 Vsevolod Solovjov
 Vsevolod Stratonov

Ryska förnamn